Rives (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Rives (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Rives (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Miejscowości w USA:
 Rives – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Rives – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Obion
Gminy w USA:
 Rives (ang. Rives Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson